A família linguística juruna pertence ao tronco tupi.

Línguas 
 Juruna — língua do povo juruna
 Manitsauá — língua extinta, do povo manitsauá
 Xipaia — língua do povo xipaia

Reconstrução 
Os consoantes do proto-juruna (Fargetti e Rodrigues 2008: 556):

Os vogais (Carvalho 2019):

Cognatos lexicais 
Os cognatos lexicais entre o xipaya e o juruna (Fargetti e Rodrigues 2008):

Bibliografia 
 FARGETTI, C. M. Estudo fonológico e morfossintático da língua Juruna. 2001. 317 f. Tese (Doutorado em Linguística) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas. 2004.
 Fargetti, C. M. (2012). Plantas entre los juruna: en busca de una metodología para el estudio del léxico. LIAMES: Línguas Indígenas Americanas, 12(1), 179-188. https://doi.org/10.20396/liames.v0i12.1488
 Fargetti, Cristina M. 2008. Nasalidade na Língua Juruna. Amerindia 32: 269-281.
 Fargetti, Cristina M. e Carmen R. Rodrigues. 2008. Consoantes do Xipaya e do Juruna - Uma Comparação em Busca do Proto-Sistema. Alfa 52 (2): 535-563.
 Fargetti, Cristina M. e Priscilla A. Sumaio. 2015. Numerals in Juruna. LIAMES 15 (2): 375-392.
 Carvalho, Fernando O. de. 2019. Revisitando o Proto-Jurúna: a reconstrução da série de oclusivas orais. In: Oliveira, Edna dos Santos; Eduardo A. Vasconcelos; Romário D. Sanches (eds.) Estudos Linguísticos na Amazônia. Campinas: Pontes Editores.